Transport:
Línia 5 del metro de Barcelona.
Línia 5 del metro de València.
Línia 5 (Rodalies València).
Línia 5 del metro de París.
Línia 5 del TRAM Metropolità d'Alacant.
Línia 5 (Regional País Valencià).
Línia 5 (Rodalies Barcelona).
Línia 5 (Rodalies Madrid).